Сомо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 115 км на південний схід від Бордо, 16 км на південний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 97 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 226,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сомон на сайті французького Національного інституту географії
 Сомон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сомон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сомон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сомон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна